El nombre Jason Rogers puede referirse a las siguientes personas:

Jason Rogers, atleta sancristobaleño;
Jason Rogers, esgrimidor estadounidense.